Оле́г Степа́нов: Степанов, Олег (род. 1970) — российский легкоатлет.
 Степанов, Олег Андреевич (род. 1949) — российский учёный, специалист в области теории нелинейной фильтрации, член-корреспондент РАН (2019).
 Степанов, Олег Владимирович (род. 1972) — российский дипломат.
 
 Степанов, Олег Сергеевич (1939—2010) — советский дзюдоист и самбист.